Георгий Джандиеров:
 Джандиеров, Георгий Николаевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 10 июня 1916.
 Джандиеров, Георгий Росебович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9321; 17 октября 1854.

Примечания